Federici ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Federici (* 1985), australischer Fußballspieler
 Aldo Federici (* 1920), italienischer Eishockeyspieler
 Andrea Federici (* 1997), italienischer Leichtathlet
 Camillo Federici (1749–1802), italienischer Lustspieldichter
 Carlos María Federici (* 1941), uruguayischer Schriftsteller
 Danny Federici (1950–2008), US-amerikanischer Musiker
 Luciano Federici (1938–2020), italienischer Fußballspieler
 Silvia Federici (* 1942), US-amerikanische emeritierte Professorin für politische Philosophie